Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Ignacio Chela era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Agustín Calleri.

Nicolás Almagro ha vinto in finale 6–1, 7–6(1), contro David Nalbandian.

Teste di serie

  David Nalbandian (finale)
  Carlos Moyá (secondo turno)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  Guillermo Cañas (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Nicolás Almagro (campione)
 Igor' Andreev (primo turno)
 Potito Starace (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2008
ATP Tour 2008